Stone Cold steht für:

 Stone Cold – Kalt wie Stein, US-amerikanischer Actionfilm von Craig R. Baxley aus dem Jahr 1991
 Stone Cold – Eiskalt, US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Harmon aus dem Jahr 2005
 Stone Cold, den Originaltitel von Eiskalt (Roman), Roman von Robert Swindells